Заринский — славянское имя собственное, встречается в виде фамилий и топонимов. Женская форма — Заринская

Географические объекты 
 Заринский — пристанционный посёлок посёлок городского типа, в 1979  году включен в город Заринск.

Фамилия 
Заринский — славянская фамилия.